

Patronyme 

 Carmen Bourassa (1942-2021), productrice de télévision québécoise ;
 François Bourassa (1813-1898), homme politique québécois ;
 François Bourassa (1959-), musicien québécois ;
 Gustave Bourassa (1860-1904), secrétaire de l'Université Laval et prêtre ;
 Henri Bourassa (1868-1952), homme politique québécois ;
 Jocelyne Bourassa (1947-2021), golfeuse québécoise ;
 Joseph Boutin Bourassa (1853-1943), homme politique canadien ;
 Napoléon Bourassa (1827-1916), architecte québécois ;
 Robert Bourassa (1933-1996), homme politique québécois, premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994.

Toponyme 

 Bourassa, circonscription électorale fédérale canadienne, formée en 1976, anciennement nommée Montréal-Bourassa ;
 Bourassa, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Bourassa-Sauvé, circonscription électorale provinciale du Québec formée en 2003 ;
 Centrale Robert-Bourassa, centrale hydroélectrique située sur la Grande rivière au Québec, anciennement LG2 ;
 Réservoir Robert-Bourassa, réservoir situé dans la région administrative du Nord-du-Québec ;
 Autoroute Robert-Bourassa, anciennement autoroute du Vallon, à Québec.

Homonymie de patronyme